Eduardo Pío de Braganza (en portugués: Duarte Pio de Bragança; n. 15 de mayo de 1945, Berna) es el actual duque de Braganza y pretendiente al trono de Portugal. Es el hijo mayor del otro pretendiente Eduardo Nuño de Braganza (1907-1976) y de María Francisca de Orleans-Braganza. Sus padrinos de bautismo fueron, aun solo por decreto, el papa Pío XII y la reina viuda Amelia, esposa del rey Carlos I de Portugal. Pretende el trono portugués con el nombre de Eduardo III o Duarte III.

Biografía 

Nació en Berna, Suiza, y visitó Portugal por vez primera en 1951, estableciendo su residencia permanente en el país en 1952. Eduardo Pío tiene dos hermanos: Miguel Rafael (1946), pretendiente al título de duque de Viseu y Enrique Nuño (1949-2017), pretendiente al título de duque de Coímbra. En 1960 entró en el Colegio Militar de Lisboa. De 1968 a 1971 completó su servicio militar como piloto de helicópteros en la Fuerza Aérea Portuguesa en Angola, durante la guerra colonial.

Contrajo matrimonio el 13 de mayo de 1995, en la iglesia del Monasterio de los Jerónimos de Belém, en Lisboa, con Isabel Inês de Castro Curvelo de Herédia, de varonía Rodrigues, trisnieta por varonía del I vizconde de la Ribeira Brava, aristócrata que conspiró en el atentado que acabó con la vida del rey Carlos I y de su hijo el príncipe Luis Felipe de Braganza; el matrimonio tiene tres hijos: 
 Alfonso de Santa María de Braganza, pretendiente al título de príncipe de Beira y duque de Barcelos (n. en Lisboa el 25 de marzo de 1996);
 María Francisca Isabel de Braganza, pretendiente a los títulos de infanta de Portugal y duquesa de Coímbra (n. el 3 de marzo de 1997); comprometida oficialmente con Duarte de Sousa Araújo, nieto de un conocido arquitecto y pintor portugués.
 Dionisio de Santa María de Braganza, pretendiente a los títulos de infante de Portugal y duque de Oporto (n. el 25 de noviembre de 1999).

Eduardo se encuentra dedicado sobre todo a dirigir la Fundación Manuel II, nombrada así en honor del último monarca reinante del país.

Al frente de esta fundación, el duque de Braganza contribuye a preservar la lengua portuguesa y a distintos proyectos de ayuda al desarrollo rural en Timor Oriental y en varios países africanos lusófonos, antiguas colonias. Allí fomenta la agricultura sostenible y la lucha contra la desertificación.

Además, como jefe de la casa real de Portugal, Eduardo recibe invitaciones -en solitario o con su esposa e hijos- para asistir a eventos sociales y culturales que organizan ayuntamientos e instituciones de todo el país, visitando una media de cien municipios portugueses al año.

A todo ello se suman diversas iniciativas diplomáticas que, de forma no oficial, ha realizado en colaboración con los distintos gobiernos de Portugal en países de África y Asia.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas portuguesas 
Eduardo Pío reivindica ser Soberano-Gran Maestre de las siguientes órdenes las cuales aún concede con carácter honorario y en nombre de la Casa Real de Braganza.

  Gran maestre de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa.
  Gran maestre de la Orden de San Miguel del Ala.
  Gran Maestre de la Orden del Mérito de la Casa Real Portuguesa.

Distinciones honoríficas extranjeras 
  Caballero de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación (orden dinástica de la Casa Real de Saboya, 1953).
  Caballero gran cruz de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro (orden dinástica de la Casa Real de Saboya, 1953).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona de Italia (orden dinástica de la Casa Real de Saboya, 1953).
  Caballero de la Orden del Toisón de Oro (Rama Austríaca) (1961).
  Caballero del Collar de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén (Ciudad del Vaticano).
  Caballero Gran Cordón de la Orden del Dragón de Annam (orden dinástica de la Casa Imperial de Vietnam).
  Caballero Gran Cruz de la Orden del Príncipe Danilo I de Montenegro (orden dinástica de la Casa Real de Montenegro).
  Caballero Gran Cruz de la Insigne Orden de San Jenaro (orden dinástica de la Casa Real de las Dos Sicilias).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Estrella de Karađorđević (orden dinástica de la Casa Real de Karađorđević).
  Caballero Gran Collar de la Orden de Timor Oriental (República Democrática de Timor Oriental). 
  Bailío gran cruz de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (orden dinástica de la Casa Real de la Dos Sicilias).
  Senador gran cruz con collar de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge (orden dinástica de la Casa Real de la Dos Sicilias, 25/08/2000).
  Caballero de la Orden de Calatrava (1985).
  Caballero Gran Cordón de la Real Orden de la Corona (orden dinástica de la Casa Real de Hawái, 03/02/2017).
  Caballero de la Orden de San Andrés (Casa Imperial Rusa, 21/11/2019).
  Noble Asociado Honorífico de la Real Asociación de Hidalgos de España (2019).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Retrato de un rey sin reino

Nacidos en Berna
Casa de Braganza
Pretendientes al trono portugués
Nobles de Portugal del siglo XX
Grandes maestres de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Grandes maestres de la Orden de San Miguel del Ala
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros del collar de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Bailíos grandes cruces de justicia de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Corona de Italia
Caballeros de la Orden de San Jenaro
 Caballeros de la Orden de San Andrés